Saldana ou Saldaña peut se référer à :

Toponymes

Saldaña, une municipalité du département de Tolima, en Colombie ;
Le Río Saldaña, un affluent du Río Magdalena, en Colombie.

Saldaña, une commune d'Espagne de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
Saldaña de Burgos, une municipalité de la province de Burgos, en Espagne.

Patronyme 

 Adam Saldana (2002-), un joueur américain de soccer
 Marlène Saldana (née en 1978), une comédienne française
 Theresa Saldana (1954-2016), une actrice américaine 
 Zoe Saldana (née en 1978), une actrice américaine